

Йорктаун — місто, штат Індіана
 Йорктаун — місто, штат Айова
 Йорктаун — місто, штат Нью-Йорк
 Йорктаун — місто, штат Техас
 Йорктаун — переписна місцевість, штат Вірджинія

Кораблі 
 USS Yorktown - назва низки кораблів ВМС США.